Doonan ist der Familienname von

 Gia Doonan (* 1994), US-amerikanische Ruderin
 Simon Doonan (* 1952), britischer Modedesigner, Autor und Fernsehmoderator